Baiso ist der Name von
 Baiso (Emilia-Romagna), einer Gemeinde in Reggio Emilia, Italien.

Baiso ist der Familienname folgender Personen: 
 Arduino da Baiso († 1454), italienischer Holzschnitzer
 Tommasino da Baiso († 1423), italienischer Holzschnitzer

Bayso oder Baiso bezeichnet:
 Bayso (Ethnie), eine Ethnie in Äthiopien
 Bayso (Sprache), eine Sprache in Äthiopien